Юрий Каминский:
 Каминский, Юрий Валентинович (1941—2016) — российский патоморфолог, профессор.
 Каминский, Юрий Михайлович (род. 1961) — российский тренер по лыжным гонкам, Заслуженный тренер России.